St. Louis-blues (muziekstijl), een muziekstijl verwant aan jumpblues, ragtime en pianoblues
 St. Louis Blues (lied), een populair bluesnummer
 St. Louis Blues (ijshockeyteam), een Amerikaans ijshockeyteam
 St. Louis Blues (1929), Amerikaanse korte film uit 1929
 St. Louis Blues (1939), Amerikaanse dramafilm uit 1939
 St. Louis Blues (1958), film uit 1958